Das Teufelsauge ist der Titel folgender Filme:

 Das Teufelsauge (1914), deutscher Film von Harry Piel
 Das Teufelsauge (1960), schwedischer Film von Ingmar Bergman